Merkursäule steht für
 Merkursäule (Stuttgart), eine Säule mit einer Merkurstatue von Ludwig von Hofer in Stuttgart
 Merkursäule (Rahlstedt), eine Säule mit einer Merkurstatue von Bernd Stöcker in  Hamburg-Rahlstedt

 Merkursäule (Quecksilbersäule), eine veraltete Bezeichnung für Quecksilbersäule
 Merkursäule (Planetensäule), eine der sieben Planetensäulen nach Rudolf Steiner